Pößnitzbach bezeichnet

 Pößnitz (Drau), Pesnice, Zufluss der Drau (im Oberlauf)
 Pößnitzbach (Saggau), Zufluss der Saggau

Siehe auch:
 Pößnitz